Генна́дий Лео́нтьевич Щепа́щенко (11 марта 1938 — 26 августа 1995) — русский почвовед и лесовод.

Изучал эрозию почв в Белгородской области России (1965—1972) и в Республике Куба (1981—1989). Создал и обосновал систему применения средств химии (удобрений, гербицидов , арборицидов) в лесном хозяйстве (1972—1981). Является автором учебника «Почвоведение с основами земледелия» для лесных техникумов.

Полевыми экспедициями под его научным руководством и непосредственном участии была охвачена вся территория Республики Куба. Проведена инвентаризация почв и подготовлено описание единой национальной классификации почв.
Им были раскрыты механизмы ливневой эрозии почв во влажных тропиках и показана ведущая роль капельной эрозии. Впервые составлены карты потенциальной эрозионной опасности почв Кубы в масштабе 1:500 000 и 1:250 000. Разработана система противоэрозионных мероприятий, позволяющая развивать сельское хозяйство при сохранении плодородия почв.

Был командирован в Республику Гвинея в 1985 году для экспертизы противоэрозионного земледелия. Принимал участие в Международном конгрессе почвоведов стран Латинской Америки в Мексике в 1989 году.
Читал курс лекций в Барселонском университете в 1991 году о механизмах ливневой эрозии в тропиках и мерах борьбы с ней.

Биография 

1965 — окончил Лесотехническую академию им. С. М. Кирова.

1965—1971 — заведующий почвенно-химической лабораторией Белгородского управления лесного хозяйства.

1969—1972 — аспирант Московского лесотехнического института.

1972—1978 — старший инженер, главный инженер, затем заведующий Центральной почвенно-химической лаборатории Минлесхоза РСФСР.

1978—1995 — старший научный сотрудник отдела тропических и субтропических почв Почвенного института им. В. В. Докучаева.

1993—1995 — профессор кафедры почвоведения Московского государственного университета леса.

Жизненный путь 

Был целеустремлён, настойчив и успешен в большинстве своих начинаний. После окончания школы — напряжённая работа в Совхозе и заслуженный результат — медаль за освоение целины. Затем трёхгодичная служба в десантных войсках и, как признание успехов, принятие в члены партии. Учёба в ВУЗе сочетается с продолжительными полевыми работами, в частности в Прибалтике и на Сахалине. Затем пять лет работы по распределению в Белгородской области. Создана и организована работа лесной почвенно-химической лаборатории в масштабах области, собран материал для кандидатской диссертации, родились два сына. Нелёгкий выбор между партийной и научной карьерой был сделан в пользу науки, защищена кандидатская диссертация, направлен на работу в Центральную лесную почвенно-химическую лабораторию (Пушкино, Московской области). Далее была успешная карьера от инженера до руководителя организации, поездки по всей стране, организация почвенно-химической службы, внедрение средств химии в лесном хозяйстве, чтение лекций на курсах повышения квалификации. Когда работа была налажена, и места для творчества осталось не много, переходит на работу в тропический отдел Почвенного института им. В. В. Докучаева. Через несколько лет, проявив свои способности, направлен на работу в Республику Куба. Здесь в короткий срок выучил новый для себя испанский язык, организовал исследования по защите почв от эрозии — одной из основных проблем сельского хозяйства страны. По существующей тогда этике, вклад российских специалистов старались не афишировать, поэтому часто его имя оказывалось на последних местах в списке авторов. Однако проделана огромная работа, исследованы эрозионные процессы, разработана противоэрозионная технология. Защищена докторская диссертации, подготовлены местные специалисты. Затем перестройка и снова надо начинать сначала, потому как положение доктора наук, старшего научного сотрудника и профессора не достаточно для выживания в новой обстановке. Созданное им малое предприятие занимается научно-практической деятельностью: почвенно-агрономические исследования по заказу сельскохозяйственных предприятий, почвенно-экологические — для ОАО «Сургутнефтегаз», издательская деятельность. Неизлечимая болезнь остановила его на этом пути. Похоронен

Научные труды 
Автор более 100 научных и учебно-методических работ, среди которых

Награды 
 Медаль «За освоение целинных земель» (1957).
 Звание «Ударник коммунистического труда» (1982)

Примечания

Ссылки 
 Карта эрозионной опасности почв Кубы

Почвоведы России
Лесоводы России
Выпускники Санкт-Петербургского лесотехнического университета
Почвоведы СССР
Лесоводы СССР